Синклит (, ):
 В Древней Греции: собрание высших сановников, ареопаг.
 В Византии синклитом назывался константинопольский сенат.
 В переносном смысле (обычно иронически) — полное собрание, заседание избранных или высокопоставленных лиц, например, общее собрание акционеров.
 В эзотерическом учении «Роза мира» Даниила Андреева — посмертный собор выдающихся личностей (сущностей) той или иной культуры.